Bager war der Familienname folgender Personen:
 Dennis Bager, dänischer Sportbogenschütze
 Johann Daniel Bager (1734–1815), deutscher Künstler
 Johann Jakob Bager (um 1670–1739), deutscher Baumeister
 Jonas Bager (* 1996), dänischer Fußballspieler